DUSP7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 419 амінокислот, а молекулярна маса — 44 957.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки